When Love Took Wings é um curta-metragem mudo norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido e estrelado por Roscoe Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle - Fatty
Minta Durfee
Frank Hayes
Joe Bordeaux
Al St. John
Ted Edwards

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa